Euphorion (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Euphorion, fils d'Achille et d'Hélène dans la mythologie grecque ;
 Euphorion d'Athènes, poète tragique, fils d'Eschyle () ;
 Euphorion de Chalcis, poète et grammairien grec () ;
 Euphorion, journal académique allemand d'histoire de la littérature (1894-).